ИНО — Иностранный отдел ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД 
 ИНО — сокр. Институт непрерывного образования.
 ИНО — сокр. Институт народного образования; так с 1920—1921 по 1933—1934 годы в СССР именовались бывшие Императорские университеты:
 ВИНО — Высший институт народного образования;
 ХИНО — Харьковский Императорский университет

См. также 
 Ино (значения)